A percepção de que dinossauros são intimamente relacionados com as aves levantou a possibilidade óbvia da existência de dinossauros emplumados. Fósseis de Archaeopteryx possuem penas bem preservadas, mas até o início da década de 1990 que claramente fósseis não-aviários de dinossauros, foram descobertos com penas preservadas. Hoje há mais de vinte gêneros de dinossauros com penas fósseis, quase todos são terópodes. A maioria é da Formação Yixian da China. As penas fósseis de um espécime, Shuvuuia deserti, apresentou teste positivo em testes imunológicos para a beta-queratina, a principal proteína nas penas das aves.  Em 2015, um dinossauro com penas, ossos e tecidos moles de 99 milhões de anos de idade foi descoberto em Mianmar.

Conhecimento atual

Gêneros de dinossauros com evidência de penas preservadas 

Muitos dinossauros não-aviários são conhecidos por terem tido penas. Evidência direta de penas existe para os seguintes gêneros, listados na ordem atualmente aceita e pela data de publicação. Em todos os exemplos, as evidências descritas consiste de impressões de penas, exceto as marcadas com um asterisco (*), o que denota gêneros conhecido por ter tido as penas com base em provas do esqueleto ou químicas, tais como a presença de "puxadores pena".

 Avimimus* (1987)
 Sinosauropteryx (1996)
 Protarchaeopteryx (1997)
 Caudipteryx (1998)
 Rahonavis* (1998)
 Shuvuuia (1999)
 Sinornithosaurus (1999)
 Beipiaosaurus (1999)
 Microraptor (2000)
 Nomingia* (2000)
 Cryptovolans (2002)
 Scansoriopteryx (2002)
 Epidendrosaurus (2002)
 Psittacosaurus? (2002)
 Yixianosaurus (2003)
 Dilong (2004)
 Pedopenna (2005)
 Jinfengopteryx (2005)
 Juravenator? (2006)
 Sinocalliopteryx (2007)
 Velociraptor* (2007)
 Epidexipteryx (2008)
 Anchiornis (2009)
 Tianyulong? (2009)
 Nota, estruturas filamentosas em alguns dinossauros do grupo Ornithischia (Psittacosaurus, Tianyulong) e pterossauros podem ou não ser homólogas com as penas e proto-penas dos terópodes.

Ver também 
 Origem das aves

Ligações externas 
 
 
 

Dinossauros